Okręty US Navy o nazwie USS "Bainbridge", których patronem był William Bainbridge:
 Pierwszy "Bainbridge" (1842) był 12 działowym brygiem, który wszedł do służby w 1842 i został zatopiony w pobliżu przylądka Hatteras w 1863.
 Drugi "Bainbridge" (DD-1) był pierwszym niszczycielem US Navy. Był w służbie w latach 1902-1919.
 Trzeci "Bainbridge" (DD-246) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1920-1945.
 Czwarty "Bainbridge" (CGN-25) wszedł do służby jako lider niszczycieli o napędzie atomowym. W służbie w latach 1962-1996.
 Piąty "Bainbridge" (DDG-96) jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke, który wszedł do służby pod koniec 2005 roku i nadal w niej pozostaje.

Bainbridge